Пуэрто-Рико принимало участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали, было представлено 27 спортсменами, среди которых 26 мужчин и 1 женщина, принимавшими участие в 13 соревнованиях в 6 видах спорта.

Результаты

Баскетбол

Группа C

За 9-16 места 
Пул C 

За 13-16 места
Победа Испании над Японией перенесена, так же, как и победа Пуэрто-Рико над Болгарией в качестве штрафа.

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Плавание 

 Мужчины

Стрельба 

 Мужчины

Тяжёлая атлетика 

 Мужчины

Фехтование 

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года